Anthony Mortas (né le  à Reims en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1991 avec l'équipe du Hockey Club de Reims en ligue Magnus. Il rejoint les Gothiques d'Amiens pour l'exercice 2002-2003.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1991-1992 || Hockey Club de Reims || Ligue Magnus || 4 || 0 || 0 || 0  || 0 || || || || || 
|-
|1992-1993 || Hockey Club de Reims ||  Ligue Magnus   || 33 || 13 || 19 || 32 || 31 || || || || || 
|-
|1993-1994 || Hockey Club de Reims ||  Division 1 || 15 || 5 || 10 || 15 || 0 || 6 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
|1994-1995 || Hockey Club de Reims ||  Ligue Magnus || 27 || 5 || 4 || 9 || 26 || 8 || 4 || 1 || 5 || 2
|-
|1995-1996 || Hockey Club de Reims ||  Ligue Magnus || 27 || 9 || 7 || 16 || 12 || 10 || 4 || 2 || 6 || 4
|-
|1996-1997 || Hockey Club de Reims || Ligue Magnus || 30 || 9 || 17 || 26 || 47 || 9 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|1997-1998 || Hockey Club de Reims || Ligue Magnus || 39 || 17 || 14 || 31 || 28 || || || || || 
|-
|1998-1999 || Hockey Club de Reims || Ligue Magnus || 45 || 16 || 18 || 34 || 32 || || || || ||
|-
|1999-2000 || Hockey Club de Reims || Ligue Magnus || 41 || 14 || 29 || 43 || 35 || || || || || 
|-
|2000-2001 || Hockey Club de Reims || Ligue Magnus || 27 || 15 || 18 || 33 || || 11 || 6 || 5 || 11 ||    
|-
|2001-2002 || Hockey Club de Reims || Ligue Magnus ||  || 13 || 26 || 39 || || || || || ||
|-
|2002-2003 ||  Gothiques d'Amiens  || Ligue Magnus || 35 || 10 || 27 || 37 || 16 || || || || || 
|-
|2003-2004 || Gothiques d'Amiens ||  Ligue Magnus || 26 || 10 || 17 || 27 || 24 || 10 || 2 || 5 || 7 || 2
|-
|2004-2005 || Gothiques d'Amiens  || Ligue Magnus || 28 || 6 || 17 || 23 || 18 || 5 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
|2005-2006 || Gothiques d'Amiens ||  Ligue Magnus || 25 || 6 || 16 || 22 || 39 || 10 || 4 || 4 || 8 || 12
|-
|2006-2007 || Gothiques d'Amiens ||  Ligue Magnus || 24 || 7 || 15 || 22 || 44 || 5 || 2 || 5 || 7 || 4
|-
|2007-2008 || Gothiques d'Amiens ||  Ligue Magnus || 26 || 6 || 14 || 20 || 38 || 3 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2008-2009 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 22 || 12 || 22 || 34 || 12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 22|| 14|| 19|| 33|| 28|| 4|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
|2010-2011 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 26|| 9|| 21|| 30|| 18|| 9|| 3|| 5|| 8|| 2
|-
|2011-2012 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 26|| 1|| 15|| 16|| 16|| 10|| 2|| 3|| 5|| 8

| 533 || 192|| 337|| 527|| 464|| 96|| 30|| 36|| 66||48

| 15|| 5|| 10|| 5|| 0|| 6|| 0|| 3|| 3|| 0

Trophées et honneurs personnels 
Champion de France  : 2000, 2002 (Flammes Bleues de Reims) et 2004 (Gothiques d'Amiens)

Notes et références 
 

Naissance en février 1974
Naissance à Reims
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Hockey Club de Reims